Шанта может означать:

 Шанта — понятие в индуизме, одна из пяти основных рас.
 Шанта — хребет в горном массиве Свидовец.

Фамилия
 Шанта, Ференц (1927—2008) — венгерский писатель и сценарист.